Натуральне число 1496
 1496 рік до нашої ери
 1496 рік нашої ери